Arquèstrat, oficial atenenc
 Arquèstrat d'Atenes, polític atenenc
 Arquèstrat de Gela, poeta siracusà